Das Engie Open de Seine-et-Marne 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Croissy-Beaubourg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 28. März bis 2. April 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open de Seine-et-Marne 2022 fand am 27. und 28. März 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Croissy-Beaubourg